Телефонный план нумерации Австрии — диапазоны телефонных номеров, выделяемых различным пользователям телефонной сети общего пользования в Австрии, специальные номера и другие особенности набора для совершения телефонных вызовов. Все международные номера пользователей данной телефонной сети имеют общее начало +43 - называемый префиксом или кодом.  

Международный код: +43
Префикс для совершения международных звонков: 00
Префикс внутренних звонков: 0
В Австрии не существует стандартной длины абонентского номера, их длина может быть даже меньше 3 цифр. Большие города имеют коды с меньшим количеством цифр, позволяющие использовать бóльшее количество цифр для абонентского номера в этой зоне. 

Отдельные номера могут принадлежать иным мобильными операторам, вне зависимости от кода оператора, благодаря MNP

Мобильные телефонные коды 

Остальные операторы "паразитируют" на мобильных сетях вышеназванных компаний, являясь, фактически, виртуальными.

Ссылки 
Austrian Numbering Plan

Австрия